Osoby o tym nazwisku:
 Elina Stefanowska – rosyjska koszykarka
 Michalina Stefanowska – polska neurofizjolog i biolog